«Жизнь в забвении» () — независимый малобюджетный кинофильм режиссёра Тома Дичилло.

Сюжет 
В фильме описываются злоключения режиссёра фильма в течение одного дня. Режиссёр Ник Рив снимает малобюджетное независимое кино в центре Нью-Йорка. Съёмочная группа недостаточно профинансирована и крайне безразлична.

Снимается достаточно трудная сцена: юная Элен упрекает свою пожилую мать за то, что, когда Элен была ребёнком, отец бил её, а мать не вмешивалась. При съёмке всё, что могло пойти не так, идёт не так: в кадре оказался виден микрофон; камера ассистента не удержала сцену в фокусе; актриса, играющая мать, забывает роль; ну а исполнительница роли Элен вообще становится всё небрежнее.

В ролях

Награды 
Фильм получил несколько наград, в том числе приз за лучший сценарий кинофестиваля независимого кино Сандэнс 1995 года и приз зрительских симпатий фестиваля в Довилле и международного фестиваля в Любляне.

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1995 года
Фильмы на английском языке
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»